Alexandre Karolak (1995) – cestista francese
 Jakub Karolak (1993) – cestista polacco